Le Mauvais Œil est un film belge de Charles Dekeukeleire sorti en 1937 ;
Le Mauvais Œil est un roman de Boileau-Narcejac, publié en 1956 aux Éditions Denoël ;
Le Mauvais Œil est le  de la série de bande dessinée Jean Valhardi ;
Le Mauvais Œil est le  de la série de bande dessinée Luxley ;
Le Mauvais Œil est un épisode de la série télévisée américaine  House.